Ernst steht für:

 Ernst, eine Referenzkategorie in der Kulturtheorie
 Ernst (Vorname), ein männlicher Vorname
 Ernst (Familienname), ein davon abgeleiteter Familienname
 Ernst & Young, eine Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
 Ernst & von Spreckelsen, 1821 gegründetes Samenzucht-Unternehmen mit Sitz in Hamburg
 Modehaus Ernst von Spreckelsen in Hamburg
 die Ernsthaftigkeit einer Kletterroute im Klettersport
 Ateliers Gustave Ernst, ehemaliger Schweizer Automobilhersteller
 Ernst-Strecke, Fahrungs- und Wetterstollen im Steinkohlenrevier des Döhlener Beckens auf dem Gebiet der Stadt Freital in Sachsen
 Antiquariat Ernst, eine Antiquariatsbuchhandlung mit Zeitungssammlung in Wien

Ernst ist der Name folgender Orte:

 Ernst (Mosel), Gemeinde im Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Ernst (Gemeinde Kottes-Purk), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Ernst (Babensham), Ortsteil der Gemeinde Babensham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Ernst am Reith, Ortsteil der Gemeinde Unterreit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Siehe auch:

 Liste der Herrscher namens Ernst
 Ernst und Falk (Ernst und Falk. Gespräche für Freimaurer), von Gotthold Ephraim Lessing verfasster Dialog über die Freimaurerei